Edson ou Édson est un prénom portugais.

Prénom 
 Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé (1940-), footballeur brésilien
 Édson Boaro (1959-), footballeur brésilien
 Édson de Faria (1979-), footballeur brésilien
 Édson Nobre (1980-), footballeur angolais
 Edson Buddle (1981-), footballeur américain

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 Edson (1962-), Edson Aparecido de Souza, footballeur brésilien.
 Edson (1977-), Édson Luis da Silva, footballeur brésilien
 Edson (1987-), Edson Henrique da Silva, footballeur brésilien
 Edson Ratinho (1986-), Edson Ramos da Silva, footballeur brésilien

Noms de famille 
 Allan Edson (1846-1888), peintre canadien
 Gus Edson (1901-1966), dessinateur américain
 John Joy Edson, banquier américain
 Margaret Edson (1961), dramaturge américaine
 Merritt A. Edson (1897-1955), général américain
 Richard Edson (1954-), acteur et musicien américain

Lieux 
Canada
 Edson, en Alberta.

États-Unis
 Edson, au Kansas.
 Le lac Edson, en Californie.

Autres 
 , destroyer américain

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom